Чемпионат Европы по бейсболу 2007 года проводился в с 7 по 16 сентября в Барселоне (Испания) и считался отборочным на летние Олимпийские игры 2008. Нидерланды победили в 5-ый раз подряд и попали на Олимпийские игры на прямую. Великобритания и Испания вышли в финальный отборочный турнир в Тайване. Перед турниром Греция была удалена Европейской конфедерацией бейсбола и заменена Австрией.

1-й раунд

Группа А

Группа B

Позиции

Раунд 2

Группа C

Позиции

Финальное распределение мест

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Европы по бейсболу
2007 год в бейсболе
Бейсбол
Сентябрь 2007 года
Спорт в Испании в 2007 году
Чемпионаты Европы в Испании
Международные соревнования по бейсболу в Германии
Спортивные соревнования в Барселоне